Maršovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Maršovice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale 
Maršovice, comune del distretto di Jablonec nad Nisou, nella regione di Liberec